Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Paul-Bert, baptisée du nom du physiologiste et homme politique français Paul Bert, principalement en France :
 rue Paul-Bert à Aix-en-Provence ;
 rue Paul-Bert à Angers ;
 rue Paul-Bert à Aubervilliers ;
 rue Paul Bert à Chambéry ;
 rue Paul-Bert à Colombes ;
 rue Paul-Bert à Ivry-sur-Seine ;
 rue Paul-Bert à Lyon ;
 rue Paul-Bert à Paris ;
 rue Paul-Bert à Saint-Mandé ;
 rue Paul-Bert à Toulouse.

Paul-Bert